La ÖFB-Cup 2006-2007, ufficialmente ÖFB-Stiegl-Cup, è stata la 73ª edizione della coppa nazionale di calcio austriaca. Iniziata con il turno preliminare del 14 luglio 2006, si è conclusa con la finale del 1º maggio 2007. La squadra detentrice del torneo era l'Austria Vienna.

La squadra viennese si è confermata per la 26ª volta vincitrice del torneo.

Squadre partecipanti

Österreichische Fußball-Bundesliga

Le 10 squadre di Bundesliga

Le 12 squadre di Erste Liga

Regionalliga

Calendario

Turno preliminare

Primo turno 
Le partite del primo turno si sono disputate il 12 e il 13 settembre 2006.

Secondo turno 
Le partite del secondo turno si sono disputate il 17, il 23 e il 24 ottobre 2006.

Fase finale

Ottavi di finale 
Gli ottavi di finale si sono disputati il 14, il 21 e il 22 novembre 2006.

Quarti di finale 
I quarti di finale si sono disputati il 13 marzo 2007, in contemporanea.

Semifinali 
Le semifinali si sono disputate il 3 e il 4 aprile 2007.

Finale 
La finale si è disputata il 1º maggio 2007 al Gerhard Hanappi Stadion di Vienna.

Classifica marcatori 
Aggiornata al 24 giugno 2012

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2006-2007 (Austria)

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006-2007